Jean-Baptiste Bullet, alias JB Bullet, né le  à Saint-Cyr-l'École, est un auteur, compositeur, interprète français.

Le 8 janvier 2015, il publie une vidéo intitulée "#JeSuisCharlie", dans laquelle il interprète son texte en hommage aux victimes des Attentats de janvier 2015 en France, sur une reprise à la guitare de l'air du titre Hexagone (chanson) de Renaud.

Il exerce la profession de notaire depuis 2018.

Biographie

Origine 
Il grandit dans les Yvelines avant de déménager à Tarbes (Hautes-Pyrénées), et débute en autodidacte la guitare à l'adolescence . Il sort diplômé notaire en 2015 de l'Université Toulouse I Capitole.

Attentats de janvier 2015 
Sa reprise du titre Hexagone (chanson) de Renaud intitulée "#JeSuisCharlie", dont il a écrit les paroles en hommage aux victimes des attentats de janvier 2015 en France, est postée sur le réseau social Facebook le lendemain de l'attaque au siège de la rédaction de Charlie Hebdo en début d'après-midi, et est visionnée 18 millions de fois. La vidéo est relayée les jours suivant en France comme à l'étranger . Du souhait de l'artiste, le morceau n'est pas commercialisé et la vidéo non monétisée.

Il est l'invité le jour suivant de l'émission C dans l'air sur France 5, puis le 11 janvier à la Soirée hommage à Charlie Hebdo sur France 2, et le 12 janvier dans Le Grand 8 sur C8, afin d'y interpréter sa chanson.

Carrière musicale 
En mai 2015 il joue en première partie de Thomas Fersen.
Le 23 avril 2016 sort son premier album "Du Cœur au Stylo" en autoproduction, qu'il présente avec ses musiciens sur la scène de musiques actuelles de La Gespe, à Tarbes (Hautes-Pyrénées). L'album reçoit un "Coup de Cœur" de la rédaction web de France Inter dans l'émission matinale du 19 mai 2016. Le 16 Juillet 2016, Jean-Baptiste Bullet donne un concert sur la plateforme de l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre à 2877m d'altitude, puis participe en septembre 2016 aux 43èmes Rencontres d'Astaffort et joue en première partie de Renan Luce et son frère Damien Luce et interprète au cours du même soir la chanson La Corrida aux côtés de son auteur-compositeur Francis Cabrel.

En 2017, il réalise au sein de l'établissement Victor Hugo de Tarbes, son ancien collège, un morceau avec une classe de 5ème autour de la thématique de la protection de l'environnement, baptisé "Le Pire de mes Enfants ?", en partenariat avec l'association "Voix du Sud" d'Astaffort et le 
Conseil Départemental des Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es

Début 2018, alors en cours de préparation d'un second album, il annonce finalement mettre entre parenthèse sa carrière musicale pour se consacrer à la création de son office notarial.

Le 21 octobre 2022, il sort un nouveau single baptisé "Le Palmier en Hiver", dans le cadre d'un EP éponyme à paraître le 10 mars 2023. Un second single, "Le Dernier Port", suit en janvier 2023, et se classera numéro 1 durant les deux premières semaines de février sur Sud Radio.

Notariat 
Titulaire dans le Val-de-Marne depuis 2018, il a également publié un livre aux éditions Lextenso intitulé "Guide à l'usage du notaire créateur", au travers duquel il souhaite aider ses futurs confrères et consœurs démarrant leur activité, avec la volonté de rendre ce livre gratuit et accessible à tous.

En janvier 2023, souhaitant prévenir sur les dangers et interrogations éthiques que posent l'utilisation de l'intelligence artificielle ChatGPT au travers d'un feuilleton original et ludique, il poste sur Twitter une série de messages relatifs à une chasse au trésor lancée par un défunt dans son testament à ses trois héritiers fâchés, qui s'avère être une fiction intégralement rédigée par ChatGPT. La révélation, postée 24h après sur le même réseau, a également été rédigée par la dite IA. 

Au travers d'un récit qui pourrait tout à fait être réel, mettant ainsi en lumière le caractère passionnant au quotidien des métiers du notariat, le notaire explique avoir "au travers d'un feuilleton bien inoffensif et ludique" souhaité "mettre en lumière les dangers de ChatGPT qui, mise entre de mauvaises mains, pourrait faire des ravages", témoignant subir comme de nombreux notaires une recrudescence d'usurpations d'identité et partageant ses craintes sur une utilisation non contrôlée et non éthique de ces nouveaux outils rédactionnels mis gratuitement à la disposition du grand public.

Engagement associatif 
JB Bullet a affiché s'être engagé aux côtés des associations "Tout'Alzheimer", AARAC pour la recherche d'Anne-Cécile Pinel disparue en Croatie le 21 juillet 2014 et Une Vie Meilleure.

Discographie

Albums studios

Singles 
 2015 : Où va-t-on?
 2015 : Le Syndrome de DSK
 2016 : L'Oiseau
 2016 : #FranceSolidaire
 2022 : Le Palmier en Hiver
 2023 : Le Dernier Port

Publications

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Auteur-compositeur-interprète francophone
Chanteur français
Guitariste français
Chanteur des années 2010
Naissance en 1989